Las Juntas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Juntas, Argentina,

Costa Rica 

 Juntas, Costa Rica, Guanacaste,

Mexiko 

 Las Juntas, Sinaloa, 
 Las Juntas, Jalisco, 
 Las Juntas, General Heliodoro Castillo, 
 Las Juntas, Delstaten Mexiko, 
 Las Juntas, Colima, Manzanillo, 
 Las Juntas, Olinalá, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar